Desdemona kan syfta på:

Desdemona (namn) – ett grekiskt kvinnonamn
Desdemona (djur) – ett släkte av ringmaskar

Astronomi 
Desdemona – en av Uranus månar
666 Desdemona – en asteroid